Solarolini – abitanti di Solarolo Monasterolo
Solarolini – abitanti di Solarolo Paganino